Big air kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zawodniczki rywalizowały w dniach 7–8 lutego w Big Air Shougang.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022